The Garden of Allah (1916), een film van Colin Campbell
The Garden of Allah (1927), een film van Rex Ingram
The Garden of Allah (1936), een film van Richard Boleslawski